Sv:
 Siwert − jednostka dawki równoważnej lub skutecznej w układzie SI
 Sverdrup − jednostka transportu wody

SV:
 jako SV ang. skrót Sailing Vessel − statek żaglowy, patrz także skrótowce przed imionami statków
 jako SV ang. skrót Side valve, dosłownie rozrząd bocznozaworowy − silnik dolnozaworowy
 objętość wyrzutowa serca
 Saturn V
 serce jednokomorowe